

Geografia 
 Atollo Raa  – atollo delle Maldive
 Raa-Besenbek  – comune dello Schleswig-Holstein (Germania)

Sigle 
 Reumatismo articolare acuto  – malattia infiammatoria
 Renina-angiotensina-aldosterone – meccanismo ormonale

Codici 
 RAA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rakanda (Papua Nuova Guinea)
 raa – codice ISO 639-3 della lingua dungmali

Linguistica
 Rāʾ  – decima lettera dell'alfabeto arabo